Le Canary Wharf Squash Classic 2010 est l'édition 2010 du Canary Wharf Squash Classic qui se déroule au quartier Canary Wharf de Londres du 20 au 25 mars 2010. 
Le tournoi comprend 16 joueurs dont 4 têtes de série, 4 joueurs qualifiés et un joueur invité Adrian Waller. 

En demi-finale, Nick Matthew l'emporte à l'issue d'un match monumental de  face à son compatriote James Willstrop qui doit abandonner, perclus de crampes.

En finale, le champion anglais s'impose face au Français Grégory Gaultier.

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Canary Wharf Squash Classic
 Saison 2010 de la PSA

Liens externes 

Canary Wharf Squash Classic
Sport à Londres en 2010
Sport en mars 2010
Squash en 2010